Peace Is the Mission — третий студийный альбом американского электронного проекта Major Lazer, выпущенный 1 июня 2015 года на лейбле Mad Decent.
Выходу альбома предшествовал релиз успешного хита «Lean On», записанного совместно с французским продюсером DJ Snake при участии датской певицы MØ.

История 
Альбом дебютировал на позиции № 12 в американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 16,000 копий. В шестую неделю продаж общие продажи в США составили 32,000 копий.
В 4-ю неделю релиза диск возглавил чарт электронной музыки US Dance/Electronic albums.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы Major Lazer